Святейший Архиепископ Печский, Митрополит Белградско-Карловацкий и Патриарх Сербский () — официальный титул предстоятеля Сербской православной церкви.

Сербская церковь и её предстоятель в диптихе Константинопольского патриархата имеют 6-е место, согласно диптиху Московского патриархата — 7-е. 18 февраля 2021 года новым патриархом Сербским избран митрополит Загребско-Люблянский Порфирий Перич.

Порядок избрания 
Патриарх избирается Архиерейским собором Сербской православной церкви из числа правящих епископов, имеющих опыт управления епархией не менее пяти лет. Патриархом становится один из трёх кандидатов, предложенных Архиерейским собором под председательством старейшего по хиротонии члена Собора, причём на заседании должно присутствовать не менее  епархиальных архиереев.

История 
На Соборе, созванном королём Сербии Стефаном Душаном в Скопье в 1346 году, Печская архиепископия получила статус патриархата с резиденцией патриарха в городе Пече, откуда получила наименование Печской. В 1459 году, после завоевания Сербии Османской империей, патриархат был упразднён. Спустя почти столетие он был восстановлен, это произошло в 1557 году. Его роль в сербском движении за независимость вынудила Османскую империю пересмотреть своё отношение к Сербской православной церкви: патриарх стал назначаться из Стамбула, началась ускоренная эллинизация церкви. В 1766 году Печский патриархат был упразднён, а храмы и монастыри подчинены Константинопольской православной церкви. После Первой мировой войны и создания Королевства сербов, хорватов и словенцев, 12 сентября 1920 года на день Собора сербских святых в Сремски-Карловцах состоялось торжественное провозглашение объединения и восстановления Сербской патриархии.

Список патриархов

Первый Печский патриархат (1346—1463)

Второй Печский патриархат (1557—1766)

Сербские патриархи новейшего времени

См. также 
 Список предстоятелей Сербской православной церкви

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Религиозные титулы
Сербия
Сербская православная церковь